Константи́н Ма́рков:
 Марков, Константин Васильевич (1873—1952) — военный инженер, гражданский инженер-строитель.
 Марков, Константин Константинович (1905—1980) — советский географ, геоморфолог, академик АН СССР.